

Astronomia
 2793 Valdaj – asteroide della fascia principale

Geografia
Valdaj,  è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Valdaj – città della Russia nell'oblast' di Novgorod
 Rialto del Valdaj – altopiano che si trova nelle oblast' di Smolensk, Novgorod, Tver e Pskov